Elhorst is een achternaam, en kan verwijzen naar:

 Gerrit Elhorst (1865-1935), Nederlands politicus
 W. van Elhorst, pseudoniem van Nico Rost (1896-1967), Nederlands schrijver en journalist

Nederlandse of Vlaamse achternaam